Пу́ччи () — итальянская фамилия.
  — знатный флорентийский род:
  (ок. 1310—1388) — колокольный мастер и поэт.
  (1437—1518) — политик.
 Пуччи, Лоренцо (1458—1531) — кардинал и епископ.
  (1463—1547) — кардинал, младший брат предыдущего.
 Пуччи, Антонио (1485—1544) — кардинал, племянник Роберто и Лоренцо Пуччи.
 Пуччи, Франческо (1543—1597) — богослов, философ и гуманист.
 , маркиз ди Барсенто (до 1947; 1904—1985) — адвокат, президент Олимпийского комитета Италии.
 Пуччи, Эмилио, маркиз ди Барсенто (1914—1992) — модельер, основатель компании Emilio Pucci.

См. также 
  — резиденция семьи, возведённая во Флоренции в 1528—1534 годах архитектором Бартоломео Амманати (ул. Пуччи, д. 6).
  — здание в Амендоларе, возведённое в 1736 году.
  — загородное имение в Кастельфьорентино (XVII—XVIII века).
  — картина Понтормо (1516).
 Пуччи, Антонио Мария (1819—1892) — итальянский священник, причисленный к лику святых.
 Пуччи, Лоу Тэйлор (род. 1985) — американский актёр.